Óscar Aguirregaray (1959) — treinador e ex-futebolista uruguaio
 Matías Aguirregaray (1989) — futebolista uruguaio

Desambiguações de sobrenomes